Une année bissextile commençant un lundi est une année de 366 jours dont le  tombe un lundi, le 29 février un jeudi et le 31 décembre un mardi, comme :
 1996, la précédente ;
 2024, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales GF.

Calendrier annuel correspondant

Autres années bissextiles commençant un lundi 
  :
  : 1720 • 1748 • 1776
  : 1816 • 1844 • 1872
  : 1912 • 1940 • 1968 • 1996

  :
  : 2024 • 2052 • 2080
  : 2120 • 2148 • 2176
  : 2216 • 2244 • 2272
  : 2312 • 2340 • 2368 • 2396

Voir aussi 

Lundi